Ohlsdorf steht für:

 Ohlsdorf (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Gmunden in Oberösterreich
 Hamburg-Ohlsdorf, Stadtteil von Hamburg 
 Friedhof Ohlsdorf, der weltweit größte Parkfriedhof, in Hamburg-Ohlsdorf gelegen

Siehe auch:
 Ohldorf
 Olsdorf